Jean Revel peut faire référence à : 
 Jean Revel (1848-1925), écrivain français (de son vrai nom Paul Toutain).
 Jean Revel (1684-1751), dessinateur-ornemaniste français.